

Lokalizacje

Stany Zjednoczone

Miejscowości 
 Montague – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Siskiyou
 Montague – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Montague – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon
 Montague – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
 Montague – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Montague

Gminy 
 Montague (ang. Montague Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Montague (ang. Montague Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon
 Montague (ang. Montague Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Sussex
 Montague (ang. Montague Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis

Hrabstwa 
 hrabstwo Montague (ang. Montague County) – w stanie Teksas

Kanada 
 Montague – gmina w Kanadzie w prowincji Ontario
 Montague – miasto w Hrabstwie Kings

Wyspy 
 Montague – wyspa u wybrzeży Australii
 Montague – wyspa u wybrzeży Alaski (Stany Zjednoczone)
 Montague – wyspa w delcie rzeki Kolorado (Meksyk)

Pozostałe 
 (535) Montague – planetoida z pasa głównego asteroid

Osoby 
 Anderson Montague-Barlow – brytyjski prawnik i polityk
 John Montague Stow – pierwszy gubernator generalny niepodległego Barbadosu
 Richard Montague – amerykański matematyk i filozof

Zobacz też 
 Shepton Montague